Longwang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Longwang (ort), Sichuan, 
 Longwang (socken), Anhui, 

Robotskapade Kinaförgreningar